Schumnoje () ist eine russische Ortsbezeichnung:
 Schumnoje (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (Schupöhnen, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen)
 Schumnoje (Primorje), Dorf in der Region Primorje